

Ім'я 

 Лін — персонаж давньогрецької міфології
 Лін — Папа Римський

Прізвище 

 Аріель Лін — тайванська акторка
 Девід Лін — британський кінорежисер
 Джастін Лін — американський режисер, сценарист і актор
 Джудіт Лін — австралійсько-американська вчена-фізик
 Ейрос Лін — валлійський телережисер
 Лоретта Лін — американська співачка, письменниця й акторка
 Ніколь Лін — канадська телеакторка
 Лін Чаопан — китайський гімнаст